Barbie steht für:

 Barbie, Spielzeugpuppe von Mattel
 Barbie (Film), für das Jahr 2023 angekündigter Spielfilm von Greta Gerwig
 weitere Trickfilme und -serien, siehe Barbie#Filme

Barbie oder Barbié ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Denis Barbié du Bocage (1760–1825), französischer Geograph und Kartograph
 Klaus Barbie (1913–1991), deutscher Kriegsverbrecher, bekannt als „Schlächter von Lyon“

Siehe auch:
 Barbi
 Barby (Begriffsklärung)